Droga krajowa B13 (Austria)
 Droga krajowa B13 (Niemcy)

Zobacz też